Schmiedgrub steht für

 Schmiedgrub (Postmünster), Ortsteil von Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schmiedgrub (Gemeinde St. Martin), Ortsteil der Marktgemeinde St. Martin im Mühlkreis, Bezik Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schmidgruber